est la formule chimique du pentoxyde de phosphore ;
 Dans le milieu agricole on nomme souvent P2O5 les engrais phosphatés, également dénommés superphosphates. Cette appellation P2O5 vient sans doute du fait que la caractéristique la plus importante de ces engrais est leur teneur en phosphore, qu'on exprime en général en termes de pourcentages de .

Notes 

Formule brute